L'église orthodoxe Saint-Georges (en ) est une église de Lago Sul (Brésil). Son architecte fut Oscar Niemeyer.

Liens externes 

  https://www.igrejaortodoxasaojorge.com/

Bâtiment d'Oscar Niemeyer
Église orthodoxe au Brésil
Lago Sul
Église de l'Église orthodoxe d'Antioche
Lago Sul